Vegagatan kan avse:
Vegagatan, Stockholm – en gata i Vasastan i Stockholm
Vegagatan, Göteborg – en gata i Olivedal i Göteborg